La  bolivianite, peut désigner deux espèces minérales et une variété : 

 la stannite selon le minéralogiste A. Pauly  
 un sulfure d'antimoine riche en argent décrit par Breithaupt en 1866.

et

 une variété de quartz synonyme d'amétrine